Kendall County er navnet på 2 counties i USA:

 Kendall County, Illinois
 Kendall County, Texas